Pisarek ist der Nachname folgender Personen:

 Abraham Pisarek (1901–1983), polnisch-deutscher Fotograf
 Maciej Pisarek (* 1966)
 Magdalena Willems-Pisarek (* 1972), polnische freischaffende Kunstmalerin
 Marian Pisarek (1912–1942)